Janowo (gemeente)
 Janowo (powiat Gołdapski)
 Janowo (powiat Nidzicki)
 Janowo (powiat Kolneński)